Heather Morris – amerykańska aktorka głosowa, najbardziej znana z roli Heather Mason w Silent Hill 3.

Swój debiut miała w 2002 roku, podkładając głos do postaci Christie Linkletter w angielskiej wersji językowej gry Murakumo.

Debiut aktorski miała również w 2002 roku w horrorze Billa Koninga – Silo Killer. W filmie zagrała rolę Abbey.

Heather Morris słynie z roli Heather Mason z gry Silent Hill 3, w której zagrała swoją bohaterkę głosem i ciałem (mocap).

Linki zewnętrzne 
 Heather Morris na IMDb
 Heather Morris w scenie z The Making of Silent Hill 3

Amerykańskie aktorki filmowe
Amerykańskie aktorki dubbingowe
Urodzeni w XX wieku